L'Étrange Histoire de Benjamin Button, nouvelle de F. Scott Fitzgerald publiée en 1921 ;
 L'Étrange Histoire de Benjamin Button, film de David Fincher sorti en 2008 et tiré de cette nouvelle.